Elitserien i ishockey 1975/1976 var den första upplagan av Elitserien i ishockey. Serien drog igång den 5 oktober 1975, och grundserien hade 36 omgångar och avslutades den 26 februari 1976. Lag 1-4 till slutspel, lag 5-8: kvar i Elitserien men inget slutspel. Lag 9-10: till Division I. Slutspelet avgjordes i bäst av tre matcher. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng. Brynäs IF vann serien, och blev svenska mästare efter seger mot Färjestads BK i finalserien.

Förlopp
 Benny Andersson i Färjestads BK gjorde det första Elitseriemålet någonsin då han efter 2.31 minuters speltid, assisterad av Harald Lückner, gjorde 1-0 för Färjestads BK i hemmamatchen mot Modo AIK, en match som Modo AIK vann med 8-7.

Deltagande lag

Slutställning

Grundserien

Seriematcherna

SM-slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler 
 29 februari 1976: Leksands IF-Färjestads BK 3-5
 29 februari 1976: Brynäs IF-Skellefteå AIK 9-2

 2 mars 1976: Färjestads BK-Leksands IF 8-3 (Färjestads BK vidare med 2-0 i matcher)
 2 mars 1976: Skellefteå AIK-Brynäs IF 3-5 (Brynäs IF vidare med 2-0 i matcher)

Spel om tredje pris 
 7 mars 1976: Leksands IF-Skellefteå AIK 11-4
 10 mars 1976: Skellefteå AIK-Leksands IF 0-14 (Leksands IF vinnare med 2-0 i matcher)

Finaler 
 7 mars 1976: Färjestads BK-Brynäs IF 1-6
 10 mars 1976: Brynäs IF-Färjestads BK 6-5 sudden death (Brynäs IF svenska mästare med 2-0 i matcher)

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
 Svensk ishockey - Elitserien 1975/76

Sport i Sverige 1975
Sport i Sverige 1976
Ishockeysäsongen 1975/1976
1975/1976